

Architettura
Cuspide – elemento architettonico.

Astrologia 
Cuspide – linea immaginaria che divide un segno zodiacale da quello successivo

Geometria
Cuspide – in un poliedro è la struttura locale vicino ad un suo vertice.

Matematica
Cuspide – punto particolare di una curva.

Odontoiatria
Cuspide – parte appuntita della superficie masticante del dente.

Sport
Cuspide – squadra italiana di floorball.

Altri progetti